Senyoria de Mayenne
 Mayenne, departament de França
 Mayenne (Mayenne), municipi del departament de Mayenne